Bridgnorth Town FC (celým názvem: Bridgnorth Town Football Club) byl anglický fotbalový klub, který sídlil ve městě Bridgnorth v nemetropolitním hrabství Shropshire. Založen byl v roce 1949, zanikl v roce 2013 kvůli finančním problémům. Klubové barvy byly modrá a bílá.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu The Crown Meadow s kapacitou 2 000 diváků.

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 3. předkolo: 1983/84
 FA Trophy
 2. předkolo: 1994/95
 FA Vase
 5. kolo: 1975/76, 1993/94

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1938–1939: Worcestershire Combination
 1968–1983: Midland Combination (Division One)
 1983–1996: Southern Football League (Midland Division)
 1996–2005: Midland Football Alliance
 2005–2006: Midland Combination (Premier Division)
 2006–2008: West Midlands Regional League (Premier Division)
 2008–2013: Midland Football Alliance

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Profil klubu na Football Club History Database 

Zaniklé anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1949
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2013
Shropshire